La Médaille du 50ème Anniversaire de l'Empereur (ou Médaille commémorative du 50ème Anniversaire de l'Empereur) est une distinction honorifique de l'empire de Corée, créée par l'empereur empereur Gwangmu le 7 septembre 1901 pour célébrer son cinquantième anniversaire du 8 septembre 1901.

Cette médaille se compose de deux classes, la 1ère classe pour l'empereur et sa famille, la 2ème classe pour les nobles et roturiers.

Cette médaille décore les membres des corps diplomatiques et consulaires, fonctionnaires étrangers ou coréens présents à la cérémonie au Palais.

Histoire 
La médaille a été créée par l'empereur Gwangmu le 7 septembre 1901.

Récipiendaires 
Cette médaille a été distribué par l’Empereur aux membres des différents corps diplomatiques et consulaires, et aux fonctionnaires étrangers ou coréens présents à la cérémonie au Palais.

Apparence 
La médaille mesure 33mm et est en argent.
L'avers représente une couronne coréenne.
Sur le revers il est inscrit en coréen « Grand Empire de Corée, Grand Empereur de Corée, Félicitations à l'âge impérial de cinquante ans, Médaille commémorative en argent, Kwangmu 5, 9ème mois, 7ème jour. ».

Le ruban est mesure 37mm, et est de couleur bleu ciel (9mm), rouge (7mm), jaune clair (5mm), rouge (7mm), bleu ciel (9mm).

Grades 
Cette distinction est composé de deux classes :
 la 1ère classe pour l'empereur et sa famille
 la 2ème classe pour les nobles et roturiers.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ordres, décorations et médailles de la Corée

Liens externes

Bibliographie

Voir aussi 

Distinction en Corée